Trekvaart Haarlem-Leiden
 Leidse Rijn, een kanaal in de Nederlandse provincie Utrecht